Paulo Thiago ist der Name folgender Personen:

* Paulo Thiago (Regisseur) (Paulo Thiago Ferreira Paes de Oliveira; 1945–2021), brasilianischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Paulo Thiago (Kampfsportler) (Paulo Thiago Alencar Artunes; * 1981), brasilianischer Mixed-Martial-Arts-Kämpfer